Nushi ist der Familienname folgender Personen:

 Agim Nushi (* 1979), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler
 Gogo Nushi (1913–1970), albanischer Politiker 
 Kristian Nushi (* 1982), kosovarischer Fußballspieler